Мэри Лазаревна Абрамсон (11 декабря 1918, Каунас, Литва — 14 марта 2010, Москва) — советский российский историк-медиевист, доктор исторических наук, профессор, профессор кафедры всеобщей истории МГГУ им. М. А. Шолохова, специалист по социально-экономической истории Южной Италии и итальянской культуре эпохи Возрождения.

Биография 
Родилась в семье служащих. В 1927 г. в связи с работой отца в торгпредстве семья переехала в Берлин. С 1930 г. семья живёт в Москве. В 1936 г. М. Л. Абрамсон поступила на исторический факультет Московского государственного института истории, философии и литературы (МИФЛИ), где её учителем был медиевист А. И. Неусыхин. В 1941 г. после окончания института по распределению вместе с мужем Б. Г. Спириным переехала в Улан-Удэ. Преподавала историю в школе, затем стала ассистентом в Бурят-Монгольском педагогическом институте.

Вернувшись в Москву после войны, поступила в аспирантуру МГУ. В 1949 г. защитила кандидатскую диссертацию «Сицилийское королевство и Империя в первой половине XIII в.». Отец Лазарь (Лейзер) Меерович Абрамсон (1884—1962), уроженец Вильямполе, старший инженер-механик, референт в Моснаучтехобъединении НИТИНФ, был арестован 13 декабря 1950 года, 1 сентября 1951 года осуждён на восемь лет ИТЛ (реабилитирован в 1956 году). До 1961 г. Мэри Абрамсон не могла найти работу по специальности, занималась редактированием и переводами. В 1961 г. стала доцентом, а затем профессором кафедры всеобщей истории Московского государственного заочного педагогического института (впоследствии — МГГУ им. М. А. Шолохова).

В 1968 г. была защищена докторская диссертация на тему «Формирование феодальных отношений в Южной Италии в X—XIII вв.».

Научная деятельность 
Сфера научных интересов — социально-экономическая история Южной Италии и итальянская культура эпохи Возрождения.

Докторская диссертация М. Л. Абрамсон была посвящена социально-экономическим отношениям в Южной Италии в период развитого Средневековья. Изучались положение крестьянства и крестьянские движения, роль торговли, арендных и вотчинных отношений в экономике региона, особенности южноитальянской общины, характерные черты южноитальянского города в раннее средневековье.

Помимо исследования социальных процессов в средневековой Италии важное место в наследии медиевиста занимает изучение итальянского Возрождения. В монографии «От Данте к Альберти» (1979) исследователь раскрывает предпосылки вызревания Ренессанса в Италии, основные черты эпохи Возрождения, особенности нового гуманистического мировоззрения, рисует широкую картину общественно-политической и философской мысли эпохи. Работу характеризует отказ от противопоставления Возрождения Средним векам. Возрождение рассматривается как особая культурная эпоха, связанная с формированием нового типа личности, с антропоцентризмом как новой идеологией.

В 1990-х гг. принимала участие в семинаре Ю. Л. Бессмертного «Индивид и частная жизнь в странах Европы и Азии» (ИВИ РАН). В ее работах особое внимание уделялось частной жизни средневекового человека: истории флорентийских семей Морелли, Питти, Строцци, специфике мировоззрения людей XIV—XV вв.

Семья 
Муж — Борис Георгиевич Спирин, нейрохирург.

Сестра — Дина Лазаревна Абрамсон (1924—?).

Основные работы 
 Положение крестьянства и крестьянские движения в Южной Италии в XII—XIII вв. // Средние века. 1951. Вып. 3. С. 49-73.
 Крестьянство в византийских областях Южной Италии (IX—XII вв.) // Византийский временник. 1953. Т. 7. C. 161—193.
 Луццатто Дж. Экономическая история Италии. Античность и средние века (до XV в.) / пер. М. Л. Абрамсон. М., 1954.
 О некоторых особенностях развития феодальных отношений в Южной Италии в XII—XIII вв. // Средние века. 1954. Вып. 5. С. 59-85.
 О роли арендных отношений в социально-экономическом развитии Южной Италии (IX—XI вв.) // Из истории трудящихся масс Италии: Сб. ст. М., 1959. С. 3-46.
 Вотчина в Южной Италии IX—XI вв. // Византийские очерки. М., 1961. С. 137—173.
 О состоянии производительных сил в сельском хозяйстве Южной Италии (X—XIII вв.). Земледелие // Средние века. 1965. Вып. 28. С. 18-37.
 Влияние торговли на формирование феодальных отношений в Южной Италии (IX—XIII вв.) // Средние века. 1968. Вып. 31. С. 155—179.
 Южноитальянская община IX—XIII вв. // Средние века. 1969. Вып. 32. С. 77-96.
 
 Характерные черты южноитальянского города в раннее средневековье (VI—XI вв.) // Средние века. 1976. Вып. 40. С. 12-28.
 От Данте к Альберти. М.: Наука, 1979. 176 с.
 К проблеме типологии южноитальянского города (XII—XIII вв.) // Средние века. 1988. Вып. 51. С. 35-57.
 Семья в реальной жизни и в системе ценностных ориентаций в южноитальянском обществе X—XIII вв. // Женщина, брак, семья до начала нового времени: Демографические и социокультурные аспекты. М., 1993. С. 38-55.
 Сицилийское королевство как особый вариант государственной структуры в Западной Европе // Средние века. 1994. Вып. 57. С. 3-16.
 Супруги, их родные и близкие в южноитальянском городе Высокого Средневековья (X—XIII вв.) // Человек в кругу семьи. Очерки по истории частной жизни в Европе до начала Нового времени. М., 1996. С. 103—135.
 Алессандра Строцци и ее семья (Флоренция, XV век) // Человек в мире чувств. Очерки по истории частной жизни в Европе и некоторых странах Азии до начала нового времени. М., 2000. С. 29-69.
 «Полная страданий и тревог» жизнь Джованни Морелли // Хождения во Флоренцию. Флоренция и флорентийцы в русской культуре: Из века XIX в век XXI. М., 2003. С. 627—636.
 Человек итальянского Возрождения. Частная жизнь и культура. М.: РГГУ, 2005. 428 с.
 Человек итальянского Возрождения, частная жизнь и культура // Средние века. 2007. Вып. 67. С. 273—278 (в соавт. с И. А. Красновой)

Примечания

Литература 
 Воронцова А. Памяти Мэри Лазаревны Абрамсон (6.12.1918-14.03.2010) // Средние века. 2010. Т. 71. № 3-4. С. 380—382.
 Мэри Лазаревна Абрамсон // Новая и новейшая история. 2010. № 4. С. 222.
 Список опубликованных работ М. Л. Абрамсон // Средние века. 2010. Т. 71. № 3-4. С. 382—385.
 Мэри Лазаревна Абрамсон // Чернобаев А. А. Историки России XX века. Биобиблиографический словарь. Саратов, 2005. Т. 1. С. 12.

Историки СССР
Историки России
Медиевисты СССР
Медиевисты России
Медиевисты XX века
Медиевисты XXI века
Историки XX века
Историки XXI века
Женщины-учёные XX века
Женщины-историки
Преподаватели Московского государственного гуманитарного университета имени М. А. Шолохова
Выпускники МИФЛИ